Веселка Володимир Володимирович (16 жовтня 1950 року, Київ — художник-постановник, композитор.

Фільмографія 
 1996 - «Юденкрайс, или Вечное колесо», художник 
 1993 - Дика любов, художник 
 1992 - Сорочка з стьожкою, художник, композитор  
 1992 - Господи, прости нас грішних, художник 
 1991 - Останній бункер, художник 
 1990 - Відьма, художник

Див. також 
 Останній бункер

Джерела 
 Ювілей живописного життя Володимира Веселки. - https://kpi.ua/1033-8
 Фільмографія  https://www.kino-teatr.ru/kino/painter/post/35896/works/
Українські художники
 Художники